Schicksalslied kann folgende Bedeutungen haben:

Hyperions Schicksalslied, ein Gedicht von Friedrich Hölderlin
Schicksalslied (Brahms), eine Vertonung des Gedichts Hölderlins für Chor und Orchester von Johannes Brahms